Хуа́н Рами́рес:
 Рамирес Пералес, Хуан де Диос (род. 1969) — мексиканский футболист.
 Рамирес, Хуан Карлос (род. 1972) — колумбийский футболист.
 Рамирес, Хуан Пабло (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Рамирес, Хуан Эдгардо (род. 1993) — аргентинский футболист.